Australiaena är ett släkte av lavar. Australiaena ingår i familjen Caliciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Australiaena